słona woda – woda morska
 Słona Woda – dolina na Pogórzu Ciężkowickim
 Słona Woda – dopływ Bednarki na Pogórzu Jasielskim
 Słona Woda – dopływ Raby (a dokładniej Zbiornika Dobczyckiego) na Pogórzu Wielickim
 Słona Woda – wąwóz w Radostowie w woj. świętokrzyskim
 Słona Woda – źródło w Porębie Wielkiej w woj. małopolskim